Turmequé kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Turmequé (ort), Boyacá, 
 Turmequé (kommun), Boyacá,